Chale kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Chalé, kommun, Minas Gerais,

Storbritannien 

 Chale, Isle of Wight, ort, England,